Досрочные выборы губернатора Амурской области, в соответствии с постановлением Законодательным собранием Амурской области состоялись 9 сентября 2018 года, одновременно с Единым днём голосования. Согласно Уставу Амурской области, глава субъекта Российской Федерации избирался на пятилетний срок гражданами Российской Федерации, проживающими на территории области, путём всеобщего и тайного голосования.

До участия в выборах Избирательной комиссией Амурской области было допущено четыре кандидата: Наталья Глазкова (выдвинута Народной партией «За женщин России»), Сергей Левицкий (выдвинут «Справедливой Россией»),  (выдвинут «Единой Россией»), Татьяна Ракутина (выдвинута КПРФ).

По данным Избирательной комиссии Амурской области, победу в первом туре одержал временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов с результатом 55,60 % голосов от принявших участие в голосовании. Сенатором от исполнительной власти Амурской области был назначен .

Предшествующие события 

18 мая 2018 года, Указом Президента России Владимира Путина, действующий глава области Александр Козлов, избранный на прямых выборах в 2015 году, освобождён от должности по собственному желанию и назначен Министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

30 мая 2018 года, Указом Президента России Владимира Путина, временно исполняющим обязанности губернатора назначен Василий Орлов.

Ключевые даты 
 8 июня Законодательное собрание Амурской области назначило выборы на единственно возможную дату — 9 сентября 2018 года (единый день голосования). 14 июня решение было опубликовано — официально началась избирательная кампания..
 следующие 3 дня — опубликование расчёта числа подписей, необходимых для регистрации кандидата
 следующие 30 дней, с 15 июня по 15 июля — период выдвижения кандидатов. Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается за одни сутки до дня голосования
 Со дня представления в избирательную комиссию Амурской области заявления кандидата о согласии баллотироваться по 25 июля — период сбора подписей муниципальных депутатов и регистрация заявлений кандидатов в избирательной комиссии.
 25 июля — публикация списка зарегистрированных кандидатов.
 с 11 августа по 7 сентября — период агитации в СМИ.
 с 21 августа по 8 сентября — период досрочного голосования.
 Не позднее 3 сентября, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств — не позднее 7 сентября — реализация права кандидата снять свою кандидатуру.
 8 сентября — «день тишины».
 9 сентября — день голосования.

Процедура выдвижения кандидатов

Право выдвижения 
Губернатором Амурской области согласно уставу может быть избран гражданин Российской Федерации достигший возраста 30 лет.

В Амурской области кандидаты выдвигаются только политическими партиями, имеющими в соответствии с федеральными законами право участвовать в выборах. Самовыдвижение не допускается.

У кандидата не должно быть гражданства иностранного государства либо вида на жительство в какой-либо иной стране.

Муниципальный фильтр 
Претенденту на должность кандидата нужно собрать и представить в комиссию не менее 199 подписей депутатов представительных органов и (или) глав муниципальных образований.

Кандидаты в Совет Федерации 
С декабря 2012 года действует новый порядок формирования Совета Федерации. Так каждый кандидат на должность губернатора при регистрации должен представить список из трёх человек, первый из которых, в случае избрания кандидата, станет сенатором в Совете Федерации от правительства региона.

Ход выдвижения кандидатов политическими партиями

«Единая Россия» 
7 июня 2018 года партия «Единая Россия» начала процедуру праймериз по выдвижению кандидата от партии на предстоящих выборах. В утверждённый список кандидатов вошло три участника:
  — врио губернатора.
  — заместитель председателя Законодательного собрания Амурской области.
  — председатель комитета Законодательного собрания Амурской области по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту.

Членом «Единой России» являлся на тот момент только Орлов, двое остальных претендентов являлись только сторонниками партии.

В течение трех недель кандидаты вели агитацию среди членов «Единой России». По регламенту, претенденты обязаны были встретиться не меньше чем с половиной секретарей первичных и местных отделений партии. Все три претендента выполнили данную задачу.

Победу одержал Орлов, которого на региональной конференции 28 июня 2018 года поддержало 126 делегатов (94,03 % от 134 принявших участие в конференции). Логинова поддержало 5 делегатов, а Кушнаря — 3. Тем самым кандидатом от партии стал врио губернатора Амурской области.

«За женщин России» 
29 июня 2018 года региональное отделение «За женщин России» провела конференцию, на которой делегатом выдвинули кандидатом своего руководителя Наталью Глазкову.

КПРФ 
По заверениям первого секретаря Амурского обкома КПРФ и участника двух прошлых выборов губернатора Романа Кобызова, что областное отделение партии обсуждало возможных претендентов на губернаторскую должность из числа депутатов Государственной Думы от КПРФ, дальневосточных и амурских общественно-политических активистов и в итоге было принято решение остановиться на единственной кандидатуре помощника депутата Законодательного собрания Амурской области и депутата Благовещенского районного Совета народных депутатов Татьяны Ракутиной.

Её кандидатура была рассмотрена на отчетно-выборной конференции амурского областного отделения КПРФ 23 июня 2018 года, по результатам которой Ракутина была выдвинута 53 из 57 голосами делегатов конференции.

«Справедливая Россия» 
22 июня 2018 года амурские справороссы единогласным решением делегатов партийной конференции выдвинули заместителя министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области Сергея Левицкого

Ситуация с кандидатом от ЛДПР 
Принявшее участие в двух прошлых выборах губернатора региона после восстановления прямых выборов губернатора в 2012 году амурское региональное отделение ЛДПР не стало выдвигать своего кандидата на пост главы региона. В начале июня 2018 года участник вышеуказанных избирательных гонок  (на выборах 2015 года занял второе место, получив поддержку 28,30 % избирателей) согласился занять кресло в Совете Федерации в случае победы врио губернатора Василия Орлова на этих выборах, войдя тем самым впоследствии в список трёх предлагаемых главой области сенаторов.

Кандидаты 
С 15 июня по 15 июля 2018 года в избирком Амурской области поступили документы, связанных с выдвижением кандидатов на должность губернатора субъекта РФ, от 4 субъектов выдвижения (политических партий). В итоге, к выборам были допущено все четыре кандидата, прошедшие «муниципальный фильтр» (выделены в следующей таблице жирным шрифтом):

Хроника 
 8 июня 2018 года — Законодательное собрание Амурской области назначило выборы на единственно возможную дату — 9 сентября 2018 года (единый день голосования).
 14 июня 2018 года — решение было опубликовано, фактически началась избирательная кампания.
 22 июня 2018 года — конференция регионального отделения партии «Справедливая Россия» выдвинула для регистрации кандидатом в губернаторы Сергея Левицкого.
 23 июня 2018 года — конференция регионального отделения партии КПРФ выдвинула для регистрации кандидатом в губернаторы Татьяну Ракутину.
 28 июня 2018 года — конференция регионального отделения партии «Единая Россия» по результатам внутрипартийного голосования выдвинула для регистрации кандидатом в губернаторы Василия Орлова.
 29 июня 2018 года — конференция регионального отделения партии «За женщин России» выдвинула для регистрации кандидатом в губернаторы Наталью Глазкову.
 30 июня 2018 года — Наталья Глазкова подала документы в избирком Амурской области для регистрации кандидатом в губернаторы.
 4 июля 2018 года — Сергей Левицкий подал документы в избирком Амурской области для регистрации кандидатом в губернаторы.
 9 июля 2018 года — Василий Орлов подал документы в избирком Амурской области для регистрации кандидатом в губернаторы.
 10 июля 2018 года — Татьяна Ракутина подала документы в избирком Амурской области для регистрации кандидатом в губернаторы.
 В полночь с 15 на 16 июля 2018 года (UTC+6) истёк срок приёма документов от кандидатов. Таким образом амурский избирком получил заявления на участие в выборах от четырёх партий.
 31 июля 2018 года — все четыре выдвинутых кандидата были зарегистрированы.
 21 августа 2018 года — начало периода «досрочного голосования» (на отдалённых территориях Сковородинского, Магдагачинского, Селемджинского, Зейского, Тындинского, Мазановского, Шимановского, Свободненского районов).

Социология

Результаты 
По данным Избирательной комиссии Амурской области, победу одержал временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области .

Разброс по муниципальным образованиям 
 Явка избирателей по муниципальным образованиям области составила от 23,43 % (Благовещенск) до 63,36 % (Шимановский район).
  получил наибольшее число голосов избирателей во всех муниципальных образованиях. Его результат в относительном выражении колебался от 41,36 % (Зея) до 70,93 % (Тындинский район) голосов от принявших участие в голосовании.
 Татьяна Ракутина получила второй результат во всех муниципальных образованиях. Её результат в относительном выражении колебался от 14,38 % (Тындинский район) до 36,10 % (Райчихинск) голосов от принявших участие в голосовании.
 Сергей Левицкий получил третий результата в 24 из 29 муниципальных образований, а в 5 из 29 — четвёртый. Его результат колебался от 5,46 % (Шимановск) до 10,25 % (Циолковский) голосов от принявших участие в голосовании.
 Наталья Глазкова получила четвёртый результата в 24 из 29 муниципальных образований, а в 5 из 29 — третий. Его результат колебался от 3,40 % (Благовещенск) до 8,90 % (Зейский район) голосов от принявших участие в голосовании.
 Показатель недействительных бюллетеней по области колебался от 2,27 % (Тындинский район) до 6,43 % (Зея).

Инаугурация 

Церемония инаугурации (вступления в должность губернатора) Василия Орлова состоялась 27 сентября 2018 года в Амурском областном театре драмы. Председатель Избирательной комиссии Амурской области  вручил удостоверение избранного губернатора.

Назначение сенатора от исполнительной власти Амурской области

Cм. также 
 Выборы глав субъектов Российской Федерации в 2018 году
 Единый день голосования 9 сентября 2018 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Амурская область
Выборы губернатора Амурской области
2010-е годы в Амурской области